Saint-André-d'Huiriat é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-André-d'Huiriat apresentava uma população de 497 habitantes, distribuídos por 211 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain